Abraham Venable ist der Name folgender Personen:

* Abraham B. Venable (1758–1811), US-amerikanischer Politiker
 Abraham Watkins Venable (1799–1876), US-amerikanischer Politiker